RailSim II (auch RailSim 2) ist eine (Modell-)Eisenbahnsimulation des Japaners Intaanetto Teiryuujo.

RailSim II ist eine Software, mit der virtuell eine Eisenbahnanlage geplant, gebaut und anschließend mit Zügen befahren werden kann. Das Spiel ist vergleichbar mit Eisenbahn.exe oder VRM.

Übersicht über erschienene Versionen

Beschreibung 
RailSim II ist eine Open-Source-Software, mit der Eisenbahnanlagen erstellt werden können. Das Spiel kann durch gratis erhältliche Zusätze, sogenannte Plug-ins, erweitert werden. Diese beinhalten neues Rollmaterial, Immobilien, Bahnhöfe, Gleise, Signale etc., wobei der Schwerpunkt des erhältlichen Materials auf Japan liegt, aber es gibt auch vereinzelt nicht-japanische Plug-ins. Eine Internetseite, auf der nach Plug-ins gesucht werden kann, ist z. B. die Seite RailSim Search. Durch die offene Struktur von RailSim kann im Prinzip jegliches Projekt umgesetzt werden, es gibt keinerlei Beschränkungen, was die Art und Form von Rollmaterial und Strukturen angeht. So ist es möglich, neben Gleisen der in Japan üblichen Spurweite von 1067 mm auch Gleise in der Normal-Spurweite von 1435 mm einzubauen und auch innerhalb einer Anlage bzw. eines Layouts die Spurweite flexibel zu verlegen. Auch mehrere Traktionsarten (Dampf/Verbrennungsmotor/Elektrisch) innerhalb eines Layouts sind möglich.

Bildschirmfotos

Einzelnachweise

Weblinks 
 Seite von Intaanetto Teiryuujo
 SourceForge-Homepage von RailSim II
 1. Wiki-Seite zu RailSim (japanisch)
 2. Wiki-Seite zu RailSim (japanisch)

Computerspiel 2003
Eisenbahnsimulation
Windows-Spiel